Поненте-Гранадино ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Гранады